Antonio Aguilar puede referirse a:

 Antonio Aguilar Barraza (1919-2007), actor mexicano.
 Antonio Aguilar Correa (1824-1908), político español - presidente del gobierno de España (1906-1907).
 Antonio Aguilar Vela (1820-1882), astrónomo español.